Autódromo Internacional Nelson Piquet é o nome de alguns autódromos do Brasil que levam o nome do piloto tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet.

Autódromo Internacional Nelson Piquet (Rio de Janeiro) - na cidade do Rio de Janeiro
Autódromo Internacional Nelson Piquet (Brasília) - em Brasília

Desambiguação
Família Piquet